Aminata Sylla (née en 1974), joueuse guinéenne de basket-ball
Aminata Sylla (née en 1984), athlète sénégalaise